Celler (vi),
 Celler (restaurant),
 Celler (estança),